ICM est un sigle qui peut signifier :
 indice des conditions monétaires ;
 Institut de la communication et des médias, un institut de l'université Grenoble-Alpes ;
 Institut du cancer de Montréal ;
 Institut de cardiologie de Montréal ;
 Institut du cerveau et de la moelle épinière, un centre de recherche de l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière) ;
 International Championship for Manufacturers (en français, Championnat international des marques), une compétition mondiale de rallye ;
 Interim control module  (en français, module de contrôle provisoire), un module de propulsion de secours de la station spatiale internationale ;
 International Congress of Mathematicians (en français, Congrès international des mathématiciens) ;
 interface cerveau-machine ;
Independent Chip Model, un modèle mathématique utilisé au poker.